Крюковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Крюковская волость (Меленковский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Крюковская волость (Грайворонский уезд) — в составе Курской губернии
 Крюковская волость (Лукояновский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Крюковская волость (Чембарский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Крюковская волость (Кременчугский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Крюковская волость (Мышкинский уезд) — в составе Ярославской губернии